Panade steht für:
 Panade (Füllung), Bindemittel für Farcen und Füllungen
 Panade (Umhüllung), Umhüllung aus Paniermehl oder Ähnlichem

Siehe auch: